Die 15. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 4. bis 16. Dezember 2001 in Italien ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften zunächst in vier Gruppen in einer Vorrunde gegeneinander an. Danach folgten Ausscheidungsspiele mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze 3 bis 6. Weltmeister 2001 wurde Russland nach einem 30:25-Sieg im Finale gegen Norwegen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale

Viertelfinale

Platzierungsspiele 5–8

Halbfinale

Platzierungsspiel 7–8

Platzierungsspiel 5–6

Kleines Finale

Finale

Platzierungen

Quellen 
 Internationale Handball Föderation (PDF-Datei; 28 kB)

2001
Handballveranstaltung 2001
Weltmeisterschaft Frauen
Sportveranstaltung in Bozen
Sportveranstaltung in Meran
Sportveranstaltung in Brixen